Kollaboration steht für:

 Kollaboration, ideelle Zusammenarbeit, insbesondere „Zusammenarbeit mit dem Feind“
 Zusammenarbeit von zwei oder mehr Musikern auf einem Album, siehe Kollaboalbum
 Zusammenarbeit von Mensch und Roboter, siehe Kollaborativer Roboter

Siehe auch:

 Collaboration (Begriffsklärung)
 Zusammenarbeit (Begriffsklärung)